Йоонас Корписало (; род. 28 апреля 1994, Пори, Финляндия) — финский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».

Карьера 

Йоонас был выбран на драфте НХЛ 2012 года в 3-м раунде под общим 62-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс».

21 марта 2014 года Корписало подписал трёхлетний контракт новичка с «жакетами».

В 2016 году стал обладателем Кубка Колдера в составе команды АХЛ «Лэйк Эри Монстерз».

Во второй половине сезона 2016/17 Йоонас стал вторым голкипером «Коламбуса» после Сергея Бобровского. 9 июня 2017 года он продлил контракт с клубом ещё на 2 года со среднегодовой зарплатой 1,150 млн. долларов. После ухода Бобровского из «Блю Джекетс», в сезоне 2019/20 Корписало стал основным голкипером команды.

11 августа 2020 года в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй Лайтнинг» отразил 85 бросков из 88 и установил новый рекорд лиги по количеству совершённых сейвов в одном матче.

Статистика

Клубная статистика

Статистика в сборной

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные вратари
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Киекко-Вантаа»
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК ЛеКи
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки «Кливленд Монстерз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»